Ти може да се односи на:

 Ти, град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Ти, америчка телевизијска серија
 Ти, српска музичка група из Београда
 -{Ti}-, хемијски симбол метала титанијума